Вторжение в Чехословакию может означать:

 Вторжение в Чехословакию в 1938 году вооружённых сил нацистской Германии и её союзников.
 Вторжение в Чехословакию в 1968 году вооружённых сил СССР и его союзников.